Zarfati ist ein Name hebräischer Herkunft (), der in verschiedenen Varianten existiert: Sarfatti, Sarphati, Sarfaty, Serfaty, Zarfati. Er bezeichnete eine Person aus Frankreich, siehe Zarfat.

Zarfati ist der Familienname folgender Personen: 
 Giancarlo Zarfati (* 1947), italienischer Schauspieler
 Stefano Zarfati (* 1971), italienischer Liedermacher
 Vittorio Zarfati (1907–1986), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Serfaty
 Sarfatti